La Superliga russa di pallavolo femminile 2010-2011 si è svolta dal 20 novembre 2010 al 15 maggio 2011: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club russe e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Ženskij volejbol'nyj klub Dinamo-Kazan'.

Regolamento
La competizione prevede che tutte le squadre si incontrino in due volte in gironi di andata e ritorno, al termine dei quali le prime otto si appresteranno a disputare i play-off, mentre le ultime quattro si sfideranno nei play-out per ottenere la salvezza.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Classifica

Risultati

Play-off

Tabella

Risultati

Play-out

Risultati

Classifica

Collegamenti esterni

 2010-2011